Вильгельм (Вольф) Фаллек (1887—1941) — польский учитель еврейского происхождения, историк литературы, критик и историк театра, журналист.

Биография 
Вильгельм Фаллек родился 24 декабря 1887 года в семье фабриканта. Работал бухгалтером, помощником купца, параллельно заочно учился, сдав в 1909 году экстерном экзамены за полный курс Краковской гимназии святой Анны. В 1913 году окончил юридический факультет Ягеллонского университета в Кракове, в 1915 году получил степень доктора права. С начала 1920-х годов активно занимался журналистикой и публицистической деятельностью.

Фаллек начал публиковаться в польских периодических печатных изданиях ещё в студенческие годы. Основной жанр опубликованных им материалов — театральные рецензии. Позднее был ведущим рубрики литературного отдела краковского журнала «Новый журнал», был постоянным театральным рецензентом.

С 1923 года проживал в городе Лодзи, работал учителем-полонистом в Мужской гимназии Общества еврейских средних школ. Сотрудничал с рядом лодзинских печатных изданий, в том числе: газетами «Утренний голос», «Правда», «Республика», многими еврейскими и польско-еврейскими журналами. Являлся членом правления Общества полонистов Польши, входил в редакционную коллегию «Полонистических трудов», читал лекции о польской литературе. Опубликовал ряд работ об истории польского театрального искусства. В августе 1923 года Фаллек был введён в состав Комитета по строительству Лодзинского городского театра.

После оккупации Польши немецкими войсками в ноябре 1939 года как еврей Фаллек был направлен в Броды. Был директором общей школы. Его жена и дочь были убиты оккупантами в Ченстохове. В июле 1941 года Фаллек был казнён вместе с большой группой представителей еврейского населения под Бродами. Во время войны погиб и собранный им большой архив книг.

Сочинения 
 Świat biblijny w twórczości J. Kochanowskiego («Kultura staropolska» 1930),
 Szkice żydowskie i studia o wpływie Biblii na literaturę polską, Warszawa-Łódź 1931
 Motywy biblijne w «Panu Tadeuszu» Mickiewicza Łódź 1931,
 II cz. «Dziadów» A. Mickiewicza Łódź 1932,
 Scena łódzka pod dyrekcją Aleksandra Zelwerowicza. Kartka z dziejów teatru łódzkiego (1908—1911), Łódź 1937,
 Z dziejów sceny łódzkiej. Teatr Zelwerowicza w Łodzi w r. 1920/21 Łódź 1938,
 Cztery sezony teatru łódzkiego. (Dyrekcja Szyfmana i Gorczyńskiego 1925/27 i Dyrekcja Gorczyńskiego 1927/29) Łódź 1939,
 przygotował do druku i wstępem opatrzył Pieśń nad pieśniami w przekładzie Z. Bromberga-Bytkowskiego Łódź 1924,
 W księdze zbiorowej Żydzi w Polsce Odrodzonej (Warszawa 1931) znajduje się jego rozprawa Twórczość Żydów na polu literatury polskiej do r. 1918 (t. 2 s. 74-90).

Библиография 
 Kempa Andrzej, Szukalak Marek Żydzi dawnej Łodzi. Słownik biograficzny Żydów łódzkich oraz z Łodzią związanych. Tom II A-Z, Łódź 2002, Oficyna Bibliofilów, ISBN 83-87522-52-X, s. 101,
 Löw R., Rzecz o Wilhelmie Falleku, «Tygiel Kultury» Łódź, nr 1-2/1997,
 Spodenkiewicz Paweł, Zaginiona dzielnica. Łódź żydowska — ludzie i miejsca, Łódzka Księgarnia Niezależna, Łódź 1998, ISBN 83-900619-1-0,
 Baranowski K., Żydowskie średnie szkoły ogólnokształcące w Łodzi w latach 1918—1939, «Biuletyn ŻIH», Warszawa 1981, nr 3,
 Mostowicz A., Łódź, moja zakazana miłość, Oficyna Bibliofilów, Łódź 1999, ISBN 83-86058-42-0,
 Puś Wiesław Żydzi w Łodzi w latach zaborów 1793—1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, ISBN 83-7171-411-4,
 Dzieje Żydów w Łodzi 1820—1944. Wybrane problemy. Pod redakcją Wiesława Pusia i Stanisława Liszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1991, ISBN 83-7016-571-0,
 Polski Słownik Biograficzny(Stefania Skwarczyńska) t. VI.

Общественные деятели Польши
Юристы Польши
Родившиеся в 1887 году
Умершие в 1941 году
Историки литературы Польши
Театроведы Польши
Журналисты Польши
Жертвы Холокоста
Персоналии:Холокост в Польше